Вла́сов — російське прізвище, яке походить від імені Влас. Жіноча форма — Власова.

Найбільш відомі діячі

А 
 Власов Андрій Андрійович (1901–1946) — радянський генерал-лейтенант, під час Другої світової війни перейшов на бік Німеччини, командувач РОА, голова КОНР
 Власов Андрій Миколайович — заступник головного лікаря Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центру матері та дитини імені професора М. Ф. Руднєва, заслужений лікар України.

В 

 Власов Василь
 Власов Василь — сотник Воронізької сотні (1667 р.).
 Власов Василь Іванович (1906—1977) — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР.
 Власов Василь Юхимович — український скульптор.
 Власов Віктор Петрович (* 1936, Шилка, Читинська область) — радянський і український композитор. Заслужений діяч мистецтв України (1996).
 Власов Віталій Сергійович (1969–2019) — старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

 Власов Володимир
 Власов Володимир Григорович (1927—1999) — український живописець.
 Власов Володимир Дмитрович (* 1950) — український політик, Народний депутат України 3-го скликання, член Комуністичної партії України.
 Власов Володимир Іванович (* 1938) — український вчений зоолог, селекціонер, економіст.
 Власов Володимир Миколайович (1938 р.н.) — генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Мостотрест» (Москва).
 Власов В'ячеслав Всеволодович (1957 р.н.) — радянський і український вчений у галузі виноградарства і виноробства, доктор сільськогосподарських наук, академік ​​Національної академії аграрних наук України.

Д 
 Власов Дмитро Олексійович — майор служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

І 

 Власов Ігор
 Власов Ігор Олександрович (1970—2014) — український військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.

М 

 Власов Максим Сергійович (1986) — російський професійний боксер.

 Власов Михайло
 Власов Михайло Маркович (1896—1973) — Герой Радянського Союзу
 Власов Михайло Львович (1983 р.н.) — секретар Лисичанської міської ради (з січня 2013 р. по жовтень 2015 р.)

О 

 Власов Олег Борисович (1973 р.н.) — голова Слов'янської райдержадміністрації (з липня 2015 р.)

 Власов Олександр
 Власов Олександр Васильович (1900–1962) — головний архітектор Києва (1944–1949), один з авторів післявоєнного архітектурного ансамблю Хрещатика.
 Власов Олександр Йосипович (1902—1941) — 1-й секретар Кам'янець-Подільського обласного комітету КП (б) України у 1938—1941 роках, депутат ВР УРСР 1-го скликання.
 Власов Олександр Кондратійович (1911—1986) — радянський віолончеліст, музичний педагог і композитор.
 Власов Олексій Олексійович (*1983)  — російський хокеїст

П 
 Власов Павло Олексійович (1857—1935) — російський художник і педагог.
 Власов Павло Семенович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Власов Петро Костянтинович ( 1959) — український психолог, консультант, доктор психологічних наук, обіймає посаду директора Інституту Прикладної Психології «Гуманітарний Центр»

Р 
 Власов Роман Андрійович (*1990)  — російський борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон, чемпіон Європи, чемпіон світу.

С 
 Власов Сергій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власов Сергій Опанасович — радянський і російський актор театру і кіно, Заслужений артист Російської Федерації (1993).

Ю 

 Власов Юрій Петрович (1935—2021) — радянський важкоатлет, російський письменник, російський політичний діяч.

Власова Євгенія Олександрівна ( 1978, Київ) — українська російськомовна співачка-виконавиця у жарні поп-музики, учасниця музично-розважального шоу «Народна зірка» та модель, обличчя Будинку моди Юлії Айсіної.
 Власова Софія — українська спортсменка.

Примітки